Aki má více významů:

 Aki (jednotka) – stará liberijská jednotka hmotnosti
 Provincie Aki – stará japonská provincie na ostrově Honšú
 Aki (1907) – japonská bitevní loď
 Aki (jméno) – mužské rodné jméno, mezi jehož nositele patří:
 Aki Kaurismäki (* 1957) – finský režisér
 Aki Parviainen (* 1974) – finský atlet